Municipio de Goodland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Goodland (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Goodland (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.